Resistance: Fall of Man - um jogo eletrônico no estilo tiro em primeira pessoa baseado em ficção científica, desenvolvido pela Insomniac Games
Resistance 2 - jogo eletrônico de PlayStation 3, continuação do jogo Resistance: Fall of Man, no mesmo estilo e da mesma desenvolvedora
Resistance (canção) - uma canção da banda inglesa de rock alternativo Muse
The Resistance - o quinto álbum de estúdio da banda inglesa de rock alternativo Muse
Ou ainda:
La Résistance - um grupo de wrestling profissional 

Desambiguação